Bittl ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Bittl (* 1973), deutscher Schauspieler
 Monika Bittl (1963–2022), deutsche Autorin
 Xaver Bittl (* 1943), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Bittel
 Bittle